Diese Liste der Länderspiele der salomonischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der salomonischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Spiele als die Salomonen oder die Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Pazifikspiele, noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Salomonen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Salomonen
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Solomon Islands – List of International Matches bei RSSSF (Stand: 6. September 2005, letzte Aktualisierung am 30. Oktober 2005)
 FIFA-Länderspielstatistik der Salomonen

Salomonen
!